Тейсьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 155 км на північ від Тулузи, 70 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 168,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Тейсьє
 Тейсьє на сайті французького Національного інституту географії
 Тейсьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тейсьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тейсьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тейсьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот